Siegessäule kan syfta på:

Siegessäule – ett minnesmärke i Großer Stern i stadsparken Tiergarten i Berlin
Siegessäule Hakenberg – ett 36 meter högt monument med utsiktsplattform i Hakenberg, Brandenburg
Siegessäule (tidskrift) – en tysk tidskrift